Компания ТТК — Суперкубок России по футболу прошёл в субботу 7 марта 2009 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились обладатель Кубка России сезона 2007/08 московский ЦСКА и действовавший чемпион России казанский «Рубин».

Выбор места проведения 

Первоначально планировалось провести матч на московском стадионе «Локомотив», а, в случае, если «Локомотив» не дал бы положительного ответа, игра могла состояться на «Арене Химки». Но 12 февраля стало известно, что матч пройдёт в «Лужниках», так как «Локомотив» 14 марта в рамках 1-го тура чемпионата России 2009 года должен был принимать на своём поле «Химки» и опасался, что после раннего начала сезона газон сложно будет восстановить за одну неделю после Суперкубка, а у подмосковного стадиона не было достаточного количества парковочных мест.

Организация матча 
Титульным спонсором турнира стала компания ТТК. 12 февраля на матч была назначена бригада арбитров во главе со Станиславом Сухиной из Малаховки. Для обеспечения общественного порядка было привлечено 1903 сотрудника милиции, были задействованы металлодетекторы, видеосъёмка, конная милиция, кинологи.

Игроки, выбывшие из строя

Подробности

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Фотоотчёт о матче на сайте Чемпионат.ру 

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2009 году
Матчи ФК «Рубин»
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве
2009 год в Москве
Март 2009 года
События 7 марта